Distretto di Pueblo Nuevo – distretto del Perù nella regione di Ica, provincia di Chincha
Distretto di Pueblo Nuevo – distretto del Perù nella regione di Ica, provincia di Ica
Distretto di Pueblo Nuevo – distretto del Perù nella regione di La Libertad 
Distretto di Pueblo Nuevo – distretto del Perù nella regione di Lambayeque